Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 7. Wahlperiode (1976–1981).

Zusammensetzung 
Bei der Volkskammerwahl 1976 stimmten nach offiziellen Angaben 99,86 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front.

 Die Wahl hatte auf die Stärke der Fraktionen keinen Einfluss. Ihre Größe wurde im Voraus festgelegt. In der rechten Spalte der obigen Tabelle sind die Parteizugehörigkeiten der Mitglieder der Fraktionen des FDGB, des DFD, der FDJ und des Kulturbundes berücksichtigt.

Präsidium 

 Präsident der Volkskammer Horst Sindermann (SED)
 Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer Friedrich Ebert (SED) 1979 verstorben Gerald Götting (CDU) am 3. Juli 1980 gewählt
 Mitglieder des Präsidiums: Wolfgang Heyl (CDU) Erich Mückenberger (SED) Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD) Heinz Eichler (SED) Karl-Heinz Schulmeister (Kulturbund) Willi-Peter Konzok (LDPD) Wolfgang Rösser (NDPD) Egon Krenz (FDJ) Hans Rietz (DBD) Johanna Töpfer (FDGB)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SED Friedrich Ebert 1979 verstorben Erich Mückenberger ab 1979
 Fraktion der DBD Leonhard Helmschrott
 Fraktion der CDU Wolfgang Heyl
 Fraktion der LDPD Rudolf Agsten
 Fraktion der NDPD Siegfried Dallmann
 Fraktion des FDGB Hans Jendretzky
 Fraktion des DFD Katharina Kern
 Fraktion der FDJ Günter Böhme
 Fraktion des Kulturbundes Karl-Heinz Schulmeister

Abgeordnete

Anmerkungen

Literatur 
 Sekretariat der Volkskammer im Auftrag des Präsidenten der Volkskammer der DDR (Hrsg.): „Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik: 7. Wahlperiode“. Staatsverlag der DDR, Berlin 1977.

Liste (Mitglieder der Volkskammer)